Ad Astra (lateinisch „zu den Sternen“) steht für:
 Ad Astra (Ballon), 1784 erstmals aufgestiegener Wasserstoffballon
 Ad Astra (Magazin), britisches Science-Fiction-Magazin (1978–1981)

Ad Astra ist der Titel folgender Werke:
 Ad Astra (Heftromanserie), 1967–1968 im Pabel Verlage erschienene Science-Fiction-Heftromanserie
 Ad Astra – Zu den Sternen, US-amerikanischer Film von James Gray (2019)
 Ad Astra, Kurzgeschichte von William Faulkner (1931)
 Ad Astra, Kurzgeschichte von Harry Harrison (1974)

Siehe auch:
 Ad Astra Aero, Schweizer Fluggesellschaft
 Ad Astra Sarnen, Schweizer Unihockeyverein
 Per aspera ad astra
 Per ardua ad astra